S-rank byla hodnota „popularity“, kterou přiděluje algoritmus pro ohodnocení webových stránek a má vliv na pořadí ve výsledcích vyhledávání. Tato metoda hodnocení stránek vznikla ve společnosti Seznam.cz a má svého předchůdce v rámci hodnoty PageRank navržené Larry Pagem tvořící základ vyhledávače Google.

Hodnota S-ranku 
Hodnota S-ranku je v rozmezí 0–10. Její hodnotu lze zjistit pomocí různých nástrojů jako je například Seznam Lištička. Hlavním účelem hodnoty ukazatele S-rank je poskytnutí informace o důvěryhodnosti a hodnotě prohlíženého webu.

Výpočet S-ranku 
Přesný algoritmus výpočtu S-ranku je neveřejný. Jeho výpočet je založen na vážené nelineární kombinací různých veličin, kde výrazně převažují offpage faktory. Průběh výpočtu hlavního zdroje S-ranku se podobá Hubs & Authorities algoritmus (výpočet S-ranku je však upraven, aby dával smysl i při hodnocení netematických množin stránek).

Zvyšování S-ranku 
Hodnota S-ranku se zvyšuje s počtem kvalitních odkazů směřujících na hodnocený web. S-rank se počítá automaticky a jeho zvyšování je pozvolné a vysokých hodnot není snadné v krátké době dosáhnout. Odkazy z autoritativních a tematických webů mají na hodnotu S-ranku největší vliv. Vhodné je také umístění kvalitních odkazů směřujících ven z webu. V neposlední řadě je důležité kvalitní provázání pomocí vnitřních odkazů webu.

Zrušení S-ranku 
Společnost Seznam.cz v březnu 2020 S-rank zrušila, protože jeho hodnota měla malou vypovídající hodnotu.

Související články 

 PageRank
 Seznam.cz
 Google
 SEO
 SERP

Reference 

Vyhledávací algoritmy
Webometrie
Optimalizace pro vyhledávače